Ida-Schacht steht für folgende Schachtanlagen:
 Ida-Schacht in der Nähe der Ortschaft Othfresen, Gemeinde Liebenburg, Landkreis Goslar, Niedersachsen, siehe Grube Ida-Bismarck
 Ida-Schacht in der Gemeinde Hohndorf, Erzgebirgskreis, Sachsen, siehe Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier